Gustaf/Gustav Sundelin kan syfta på flera personer:
 Gustav Sundelin (Karl Gustav Uno Sundelin), professor i lantbruksvetenskap född 1889
 Gustaf Sundelin (Gustaf Valfrid Sundelin), lantbrukare och riksdagsledamot född 1890